Louvel ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Louvel (* 1962), französischer Radrennfahrer
 Louis Pierre Louvel (1783–1820), Attentäter des Charles Ferdinand de Bourbon
 Matis Louvel (* 1999), französischer Radrennfahrer
 Nick Louvel († 2015), US-amerikanischer Filmemacher und Filmeditor